Eamont steht für:
 Eamont (Fluss), Fluss in Cumbria, England
 Eamont (Schoner), britischer Schoner (1854), Gegenstand des Buchs A cruise in an opium clipper und Teilnehmer am Bakumatsu im Jahr 1858

Siehe auch:
 Eamont Bridge